Le terme Boskoop peut se référer à :

 Boskoop, ville et commune de la Hollande-Méridionale (Pays-Bas). Cette ville a donné son nom à :
 la Belle de Boskoop, une variété de pomme
 Boskoop glory ou Boskoop glorie, une variété de raisin de table